Think Tank может означать:
 Think Tank — аналитический центр.
 Think Tank — музыкальный альбом.
 Think Tank — серия комиксов.